

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe 
 Dębinki – część wsi Wolaniny w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Dębinki – przysiółek wsi Klesztów w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź
 Dębinki – część wsi Potoczek w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Dębinki – część wsi Różanna w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Dębinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock 
 Dębinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Dębinki – przysiółek wsi Dębiny w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory
 Dębinki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie

Miejscowości na Białorusi 

 Dębinki – dawny folwark i leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.

Zobacz też 
 Dębiny